Лядцы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Лядцы — посёлок в Гомельском районе Гомельской области.
 Лядцы — деревня в Светлогорском районе Гомельской области.
 Лядцы — хутор в Островецком районе Гродненской области.

Россия 
 Лядцы — деревня в Сухиничском районе Калужской области.
 Лядцы — деревня в Гдовском районе Псковской области.
 Лядцы — деревня в Угранском районе Смоленской области.